Берёзовка — село в Неверкинском районе Пензенской области России. Административный центр и единственный населенный пункт Берёзовского сельсовета.

История 
В 1960 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Донгузлей переименовано в Берёзовка.

Население

Примечания 

Населённые пункты Неверкинского района